

Geografia 
 Claye – comune francese soppresso nella regione dei Paesi della Loira
 Claye-Souilly – comune francese nella regione dell'Île-de-France

Persone 
 Alfred Durand-Claye – ingegnere francese
 Queen Claye – ostacolista statunitense
 Will Claye – triplista e lunghista statunitense